Medicine – termine colloquiale con il quale vengono definiti i farmaci

Musica
Medicine – gruppo musicale statunitense
Medicine – album dei Drew Holcomb and the Neighbors del 2015
Medicine – album dei The 1975 del 2014
Medicine – album di Pop Levi del 2012
Medicine – singolo di Plies del 2009
Medicine – singolo dei Grace Potter and the Nocturnals del 2010
Medicine – singolo di Shakira del 2014
Medicine – singolo dei Bring Me the Horizon del 2018
Medicine  – singolo di Skye and Ross del 2016
Medicine – singolo di Jennifer Lopez del 2019
The Medicine – album di John Mark McMillan del 2010
The Medicine – album dei Planet Asia del 2006

Pagine correlate
 Medicina (disambigua)